La oxidación es los cambios en un cuerpo provocados por un oxidante como el oxígeno. También puede hacer referencia a:

 α-oxidación
 β-oxidación
 ω-oxidación
 Estado de oxidación
 Gran Oxidación
 Oxidación asimétrica catalítica
 Oxidación bacteriana
 Oxidación biológica aeróbica
 Oxidación de ácidos grasos
 Oxidación de alcoholes
 Oxidación de los alimentos
 Oxidación del piruvato
 Oxidación del persulfato de Elbs
 Oxidación de Baeyer-Villiger
 Oxidación de Boyland-Sims
 Oxidación de Corey–Kim
 Oxidación de Dakin
 Oxidación de Dess–Martin
 Oxidación de Fleming-Tamao
 Oxidación de Kornblum
 Oxidación de Oppenauer
 Oxidación de Pfitzner-Moffatt
 Oxidación de Swern
 Oxidación en semiconductores
 Oxidación orgánica
 Procesos de oxidación avanzada